6552 Higginson, asteroide della fascia principale

Higginson, centro abitato dell'Arkansas

Thomas Wentworth Higginson, patriota e politico canadese
Torri Higginson, attrice canadese

Pagine correlate

Higgins